Leisiö ist der Familienname folgender Personen:

 Timo Leisiö (* 1946), Musikethnologe
 Larisa Leisiö (* 1962), Linguistin